Brae steht für:

 Brae (Kanada), Ort im Prince County in Kanada
 Brae (Shetland), Ort auf der Insel Mainland (Shetland) der Shetlandinseln in Schottland
 Brae (Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht

Brae ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Brae (1902–1968), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Electric Brae
 Skara Brae